Saint-Éloy ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Éloy-d’Allier, Département Allier
 Saint-Éloy-de-Gy, Département Cher
 Saint-Éloy-la-Glacière, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Éloy-les-Mines, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Éloy-les-Tuileries, Département Corrèze

Siehe auch:
 Saint-Eloy
 Saint-Éloi
 Eligius